Jméno a příjmení František Němec se může vztahovat k následujícím osobnostem:

 František Němec (agrární politik) (1860–???) – český a československý politik agrární strany a poslanec
 František Němec (fotbalista) (* 1992) – český fotbalista
 František Němec (geolog) (1905–1983) – doktor přírodních věd a profesor mineralogie a petrografie
 František Němec (herec) (* 1943) – český herec
 František Němec (jezuita) (1907–1975) – český římskokatolický kněz, jezuita, filosof, doktor přírodních věd, chemik, sklář a pedagog
 František Němec (novinář) (1902–1963) – český básník, novinář, fejetonista a prozaik, autor soudniček
 František Němec (politik) (1898–1963) – český sociálnědemokratický politik, ministr v československé exilové vládě v letech 1940 až 1945
 František Němec (redemptorista) (1850–1922) – český římskokatolický kněz a první provinciál pražské provincie redemptoristů
 František Němec (sochař) (1882–1918) – český akademický sochař
 František Němec (spisovatel) (1899–1968) – český spisovatel, divadelní publicista, autor divadelních her pro děti
 František Němec (kameraman) (* 1932) – kameraman, fotograf
 František Němec (hudební skladatel) (1825 – 1892) – hudební skladatel, učitel houslí na pražské konzervatoři, ředitel Ruské hudební společnosti v Charkově